Liemba bezeichnet:

 Liemba (Kongo), einen Ort in der Demokratischen Republik Kongo 
 in den Notizen von David Livingstone den Nordteil des Tanganjikasees in einer der lokalen Sprachen
 das Passagierschiff Liemba (Schiff)